Наде́жда Попо́ва:
 Попова, Надежда Васильевна (1921—2013) — лётчица, Герой Советского Союза.
 Попова, Надежда Марковна (1923—1998) — украинская театральная актриса, Заслуженная артистка УССР.